Sopron (Soproni járás) is een district (Hongaars: járás) in het Hongaarse comitaat Győr-Moson-Sopron. De hoofdstad is Sopron.

Plaatsen

Sopron